Пайе:

 Пайе — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.
 Пайе, Джибриль (род. 1988) — гвинейский футболист.
 Пайе, Димитри (род. 1987) — французский футболист.
 Пайе, Жак Мартин — известный мастер Ёсинкан Айкидо.